Осо́бое совеща́ние — в России и Союзе ССР название некоторых комиссий смешанного состава из административных лиц и представителей общества для рассмотрения различных важных вопросов и разработки законопроектов в различных областях государственных дел.

Существовали:

В Российской империи 

 Особое совещание о военно-инженерной обороне России под председательством императора Александра II (доклад военного министра Д. А. Милютина), в 1873 году.
 Особое совещание по Кашгарскому вопросу (19 марта 1876 года)
 Особое совещание при Министерстве внутренних дел (создано в 1881 году) — для рассмотрения дел об антигосударственной деятельности. Согласно статье 34 положения о государственной охране могло приговаривать к ссылке «в отдалённые места империи» на срок до 5 лет.
 Особое совещание по Амурским делам при Государственном совете. 1883 год
 Особое совещание для обсуждения записки инженера С. Палашковского об устройстве керосинопровода от Каспийского моря к Персидскому заливу при Государственном совете
 Особое совещание о расходах на судостроение при Государственном совете
 Особое совещание для выяснения степени прикосновенности к делу о крушении, постигшем 17 октября 1888 года императорский поезд на линии Курско-Харьковско-Азовской ж. д., высших чинов МПС и определения дальнейшего направления сего дела при Государственном совете
 Особое совещание об общественных работах в местностях, пострадавших от неурожая при Государственном совете
 Особое совещание для подробного обсуждения предположений об изменениях в законах о кассационных департаментах Сената и учреждении Высшего совестного суда при Государственном совете
 Особое совещание для обсуждения вопроса о необходимых изменениях в существующем порядке испрошения расходов из Государственного казначейства при Государственном совете
 Особое совещание для рассмотрения вопроса о порядке заведования Кавказскими минеральными водами при Государственном совете
 Особое совещание для обсуждения предстоящих расходов по охране нашими войсками Квантунского полуострова при Государственном совете
 Особое совещание для рассмотрения вопросов о принадлежности состоящих во владении дворянских обществ Прибалтийских губернии имений и о поземельном устройстве водворенных на них крестьян при Государственном совете
 Особое совещание для всестороннего рассмотрения вопроса об отношениях казны к судостроительному заводу «Ланге и сын» при Государственном совете
 Особое совещание, образованное для объединения мероприятий, направленных к укреплению народной трезвости при Государственном совете
 Особое совещание для пересмотра действующего учреждения Сената при Государственном совете
 Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности при Государственном совете (1902—1905 годов)
 Особое совещание для составления нового устава о печати при Государственном совете (1905 год)
 Особое совещание по пересмотру установленных для охраны государственного порядка исключительных законоположений при Государственном совете (1905 год)
 Особое совещание о мерах к укреплению крестьянского землевладения при Государственном совете (1905—1906 годов)
 Особое совещание об оказании материального вспомоществования частным лицам, пострадавшим во время аграрных волнений, а также пароходным и транспортным предприятиям, понесшим ущерб во время происходивших на юге волнений при Государственном совете (1905—1906 годов)
 Особое совещание по церковным вопросам (1905 год)
 Особое совещание при Министерстве юстиции для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах (10 мая 1910 года — 9 мая 1912 года)

Во время первой мировой войны были созданы особые совещания для руководства экономической жизнью России:
 Особое совещание по обороне
 Особое совещание по перевозкам
 Особое совещание по продовольственному делу
 Особое совещание по топливу
 Особое совещание по устройству беженцев

Также, после Февральской революции по инициативе Ф. А. Головина было создано Особое совещание по делам искусств под председательством Максима Горького.

Во время Гражданской войны 
 Особое совещание при Главкоме ВСЮР — гражданское правительство на территориях, занятых ВСЮР.

В Союзе ССР 
 Особое Совещание по вопросам о качестве продукции государственной промышленности при Президиуме ВСНХ СССР — совещательный орган, призванный способствовать повышению качества выпускаемых товаров.
 Особое совещание при НКВД СССР — административный орган, имевший полномочия рассматривать дела по обвинениям в деяниях, угрожающих советскому строю и выносить приговоры (в некоторые периоды — вплоть до высшей меры наказания).

Примечания

Ссылки 

 Мозохин О. Особое совещание в России и СССР (1881-1953) 
 
  — статья из Советской исторической энциклопедии

Государственное устройство Российской империи
Государственное устройство СССР
Внесудебные репрессивные органы НКВД